— Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана

  — Латинский валютный союз (Парижская валютная система) (1865—1927)